

Cinema 
Parigi o cara – film di Vittorio Caprioli del 1962.

Letteratura 
Parigi o cara – saggio di Alberto Arbasino del 1960.

Musica 
Parigi o cara – duetto de La traviata di Giuseppe Verdi.